Albert kan syfta på:

 Albert – ett mansnamn med tyskt ursprung samt personer med namnet
Albert & Herbert – en svensk TV-serie, som började visas 1974
Albert (Ducktales) –  Farbror Joakims butler i serierna om DuckTales
Albert (seriefigur) – Joakim von Ankas butler i de italienskproducerade disneyserierna
719 Albert – en amor-asteroid

Geografi

Australien 

 Albert, New South Wales – en by i New South Wales

Frankrike 

 Albert, Somme, ort och kommun,

USA 

 Albert, Kansas, ort, Barton County, 

Robotskapade USAförgreningar